Ракель Копс-Джонс і Бетані Маттек-Сендс були чинними чемпіонками, але Маттек-Сендс вирішила того року не брати участі.Копс-Джонс грала в парі з Сарою Борвелл, але не змогла захистити свій титул, оскільки у чвертьфіналі їх перемогли Кара Блек і Янь Цзи.
Вірхінія Руано Паскуаль і Меган Шонессі виграли титул, перемігши у фіналі Блек і Янь з рахунком 6–3, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Посилання 
Main Draw 

Polsat Warsaw Open 2010, парний розряд
Polsat Warsaw Open, парний розряд